Població: Burg és un terme d'origen germànic per a designar una ciutat.
 Geografia:
Catalunya: Burg (Farrera) és una població del municipi de Farrera, al Pallars Sobirà.
França: Burc o Burg és un municipi francès dels Alts Pirineus.
Suïssa: Burg (Argòvia) és un municipi del districte de Kulm, al cantó de l'Argòvia.
Suïssa: Burg im Leimental és un municipi del districte de Laufen, al cantó de Basilea-Camp.
Alemanya: Amt Burg (Spreewald) és un amt (municipi) del districte de Spree-Neiße, a Brandenburg.
 Burg (Spreewald) és la població capital d'aquest municipi.
Alemanya: Burg (Saxònia-Anhalt), és una població de l'estat de Saxònia-Anhalt
Països Baixos: Den Burg és un poble de l'illa i municipi de Texel, a l'Holanda Septentrional.

 Biografies: Avraham Burg és un polític israelià.

Vegeu també 

 Buerg
 Bourg
 Burgh
 Borg
 Borough
 Bürg